Vieux Fort (kwartier), een district van Saint Lucia
 Vieux Fort (plaats), hoofdplaats van dit kwartier
 Vieux-Fort (Guadeloupe), een gemeente in Guadeloupe
 Vieux-Fort (Quebec), ook Old Fort, een plaats in Canada